Le Méridien de Posidonia est le huitième album de la série de bande dessinée Aria.

 Scénario et dessins : Michel Weyland 
 Couleurs  : Nadine Weyland

Synopsis 
Après s'être fait désarçonner par un fugitif, Aria est capturée par des soldats.
Elle est alors jetée dans une grotte où des esclaves travaillent jusqu'à épuisement pour le compte de Zonkre.
Elle projette de s'enfuir, mais la grotte est bien gardée : Srizy, la chauve-souris géante veille.

Publication 
 Le Lombard (1987) 
 Le Lombard () 
 Dupuis (Repérages) () 

Album d'Aria
Album de bande dessinée sorti en 1987